HMS Resistance — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Пятый корабль планировался, но заказ был отменён.

 HMS Resistance (1782) — 44-пушечный корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1782 году. Взорвался в 1798 году.
 HMS Resistance (1801) — 36-пушечный корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1801 году. Разбился в 1803 году.
 HMS Resistance (1805) — 38-пушечный корабль 5 ранга. Спущен в 1805 году. В 1842 году перестроен в войсковой транспорт. Разобран в 1852 году.
 HMS Resistance (1861) — броненосец типа «Дифенс». Спущен на воду в 1861 году. С 1885 года использовался как корабль-цель. Продан в 1898 году, в 1899 году затонул. Поднят в 1900 году и отправлен на слом.
 Название HMS Resistance должен был получить один из линейных кораблей типа «Ривендж». Заказан в 1914 году, однако заказ был отменён.